Studor v Bohinju, een plaats in Slovenië
Studor (Gorenja vas-Poljane), een plaats in Slovenië